Тиму́р Миха́йлович Фру́нзе (, Харьков — ) — Герой Советского Союза (16 марта 1942, посмертно), лётчик-истребитель, лейтенант, участник Великой Отечественной войны. Сын народного комиссара военных дел Михаила Фрунзе. Член ВЛКСМ с 1938 года.

Биография 
После смерти отца в 1925 году и матери в 1926 году вместе с сестрой Татьяной росли у бабушки. В 1931 году, после смерти бабушки, детей усыновил друг их отца Климент Ворошилов, получивший разрешение на усыновление специальным постановлением Политбюро ЦК ВКП(б).

Тимур Фрунзе после окончания средней школы поступил в Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу имени А. Ф. Мясникова. С 1940 года на службе в Красной Армии. В сентябре 1941 года окончил Качинское училище с отличием.

В конце декабря 1941 года лётчик-истребитель лейтенант Фрунзе получил назначение в 161-й истребительный авиационный полк. С 7 января 1942 года 161 иап в составе 57-й смешанной авиационной дивизии Северо-Западного фронта участвовал в Демянской наступательной операции. Фрунзе совершил 9 успешных боевых вылетов: 4 на прикрытие своего аэродрома и 5 на прикрытие наземных войск в районе города Старая Русса (Новгородская область). За три встречи с воздушным противником в двух боях сбил лично два и в паре с ведомым один самолёт противника. Общий налёт — 10 часов 57 минут, боевой — 8 часов 57 минут.
С огромным рвением шёл в бой и был крайне недоволен, что в первые дни пребывания на фронте получал задание только на патрулирование над своим аэродромом. Фрунзе неоднократно обращался к командованию полка с просьбой не делать ему ограничений и посылать его наряду с остальными лётчиками полка для боевой работы над полем боя.

19 января 1942 года, при выполнении боевого задания по прикрытию войск, Фрунзе в паре с командиром звена и ведущим пары лейтенантом Иваном Шутовым, патрулируя в районе Старой Руссы, обнаружили 30 бомбардировщиков в сопровождении истребителей. Приняв решение атаковать, сбили корректировщик Хеншель Hs.126. В завязавшемся бою с четырьмя истребителями Bf-109 и Ме-115 сбили один Ме-109. Вскоре к бою присоединились ещё 3 Ме-115, и самолёт Шутова был подбит. Прикрывая повреждённый самолёт товарища, Тимур Фрунзе израсходовал весь боекомплект и был сбит. Подожжённая машина вошла в штопор и врезалась в землю в 500 метрах на северо-запад от деревни Отвидино Старорусского района.

С воинскими почестями лейтенант Фрунзе был похоронен на Ямском кладбище в посёлке .

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Красной Армии» от 16 марта 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

После войны, в 1950-х годах, по желанию сестры Татьяны, перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (посмертно) — 16 марта 1942 года
 орден Ленина

Память 
 Фрунзенский район в Харькове (с 1973 года), с 2016 года — Немышлянский район.
 Улица Тимура Фрунзе в Великом Новгороде. Там же установлена аннотационная доска.
 Улица Тимура Фрунзе в Крестцах.
 Улица Тимура Фрунзе в Липецке.
 Улица Тимура Фрунзе в Москве (бывший Тёплый переулок).
 Улица Тимура Фрунзе в Твери.
 Улица Тимура Фрунзе в Старой Руссе. Там же установлен бюст.
 Улица Тимура Фрунзе в Жуковском Московской области.
 Улица Тимура Фрунзе в Бишкеке, Киргизия.
 Навечно зачислен в списки 1-й эскадрильи 161-го истребительного авиационного полка.
 В «Артеке» на Аллее Героев установлен бюст Тимура Фрунзе. Имя героя также выбито на памятнике «Они были артековцами», установленном на территории артековского лагеря «Лазурный».
 Памятник во дворе школы-интерната № 2 «Созвездие» в Волгограде.

Примечания

Литература 
 Герой Советского Союза Тимур Михайлович Фрунзе. — : Воениздат, 1955. — 13 с.
 Александров В. Е. Тимур — сын Фрунзе: повесть. — М.: Воениздат, 1979. — 333 с.
 Вязинин И. Н. «… Дети Отчизны одной». — : Лениздат, 1989. — С. 83-90. — ISBN 5-289-00323-1

Ссылки 
 
 КВВАУЛ. Летчик-качинец Фрунзе Тимур Михайлович
 Soviet Fighter Aces of 1936—1953 years
 

Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Перезахороненные
Михаил Фрунзе